Карш (, ) — немецкая и армянская фамилия. 

Известные носители:

 Карш, Анна Луиза (в девичестве Дюрбах, в первом браке Хирсекорн; 1722—1791) — немецкая писательница и поэтесса-самоучка.
 Карш, Каролина Луиза (1754—1802/12) — немецкая писательница, поэтесса и драматург более известная как Каролина Луиза фон Кленкке. 
 Карш, Фердинанд (1853—1936) — немецкий энтомолог и сексолог.
 Карш, Юсуф (1908—2002) — канадский фотограф армянского происхождения.

См. также 
 Абдуллахи Карше (1924—1994) — сомалийский композитор, поэт, драматург. Автор слов и музыки национального Гимна Сомали.
 Карш — марийский национальный музыкальный инструмент.